История почты и почтовых марок Испании, государства в юго-западной Европе на Пиренейском полуострове, восходит к средним векам. Почтовые марки в этой стране эмитируются с 1850 года. Испания является членом Всемирного почтового союза (ВПС; с 1875), а её национальным почтовым оператором выступает компания .

Развитие почты 

1 июля 1875 года Испания стала членом ВПС, а в 1926 году вошла также в число стран — участниц Почтового союза американских государств, Испании и Португалии (UPAEP). 1 октября 1937 года Испанией был введён в обращение американско-испанский ответный купон (). Он распространялся в странах этого почтового союза, включая Испанию, до 29 февраля 1956 года.

В современных условиях почтовое дело в стране возложено на компанию  (в краткой форме — ), которая организационно подчинена .

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Первые почтовые марки Испании были выпущены 1 января 1850 года. На них была изображена королева Изабелла II. Надписи на марках:  («Почта»);  («Оплата»). Название государства указано не было.

Последующие эмиссии 
До 1856 года ежегодно происходила смена почтовых марок, но название государства на них не указывалось. Лишь в 1862 году впервые на испанских почтовых миниатюрах появилось название  («Испания»), тем не менее марки без указания названия страны появлялись до 1930 года.

Первые испанские памятные марки увидели свет в 1905 году.

Другие виды почтовых марок 
Помимо стандартных и памятных марок в Испании в разное время эмитировались авиапочтовые, служебные, почтово-налоговые (различного назначения) марки, марки спешной почты (экспрессные), подводной почты, освобождения от почтового сбора (1869—1938), почтовых переводов.

Служебные 
В 1854—1931 годах в Испании издавались служебные марки. Некоторые служебные марки, в частности, марки 1916 года были предназначены для депутатов кортесов и сенаторов. Они не имели номинала и были бесплатными.

Марки спешной почты 
Выпуск марок спешной почты (экспрессных) в Испании начался с 1905 года. Надпись на марках спешной почты гласила:  («Спешная корреспонденция»). Всего в период с 1850 по 1963 год вышли 32 таких марки.

Марки подводной почты 
В 1938 году в стране были выпущены марки подводной почты, а также почтовый блок, который также является первым почтовым блоком Испании.

Переводные 
Марки для почтовых переводов, или переводные марки, были в обращении в 1911—1920 годах. Надпись на них гласила:  («Перевод»). Всего было выпущено пять подобных марок.

Военно-налоговые 
Надпись на военно-налоговых марках:  («Военный налог»). С 1850 по 1963 год было эмитировано 33 таких марки.

Оккупационные выпуски

Страна Басков и Наварра 
Во время оккупации Страны Басков и Наварры (с административным центром в Бильбао) войсками карлистов, поддерживавших претендента на королевский престол дона Карлоса Младшего, в 1873—1875 годах эмитировались марки оригинального рисунка. Всего в почтовом обращении были 4 почтовые марки.

Каталония 
В период оккупации Каталонии (административный центр — Барселона) карлистскими войсками в 1874—1875 годах в почтовом обращении там появилась почтовая марка с текстом  («Каталония»).

Валенсия 
Во время карлистской оккупации Валенсии (административный центр — Валенсия) в 1874—1875 годах там также вышла почтовая марка с надписью  («Валенсия»).

Астурия 
В провинции республиканской Испании Астурии (административный центр — Овьедо) в 1936—1937 годах выпускались почтовые марки. На фискальных марках была помещена надпись  («Астурия и Леон»). На марках также делалась надпечатка слов  («Испанская Республика»). Всего вышло 15 почтовых марок.

Оккупационные марки Франко 
На занятой войсками генерала Франко территории республиканской Испании поступали в обращение собственные почтовые марки. На почтовых марках оригинальных рисунков был помещён текст  («Испанское государство») или  (Испания). Всего в 1936—1939 годах было эмитировано 70 почтовых марок. С 1939 года эти почтовые марки стали использоваться на всей испанской территории.

Марки-редкости 
В 1851 году стандартная марка номиналом в 2 реала и с портретом королевы Изабеллы II была отпечатана с ошибкой цвета. В настоящее время известно только три экземпляра этой испанской почтовой миниатюры. Детективная история вокруг этой редкой испанской марки разворачивается в венгерской кинокартине «Фальшивая Изабелла» (1968).

Непочтовые марки 
С 1933 года в Испании существовала  — массовая организация, выпускавшая свои агитационные и благотворительные марки. В 1937 году этой организацией была выпущена юбилейная серия, посвящённая 20-й годовщине Октябрьской революции 1917 года. Серия состояла из двух марок: с портретом В. И. Ленина, достоинством 10 сентимо и с портретом И. В. Сталина — 20 сентимо.

Развитие филателии

См. также

Примечания

Литература 
 Magro A., Lorente G., Carvajal L. Atlas Historico De Las Comunicaciones En España 1700—1998. — 1998. [Полноцветные почтовые карты с описанием, примечаниями и комментариями.]
 Shelley R. G. The postal history of the Spanish Civil War, 1936—1939. — Brighton, UK: R. G. Shelley, 1967.
 Tizon M., Guinovart J. Prefilatelia Espanola; Nuevo Estudio De Las Marcas Postales De España Y Sus Dominios De Indias, Siglos XVIII Y XIX. — 1971—1983. [Домарочный период в Испании: новое исследование почтовых отметок Испании и её заморских владений, XVIII и XIX века, в 3 томах.]
 Tort A. Guia Del Coleccionista De Sellos De Correos De España. — 1935—1950. [Классический труд с полным описанием выпусков 1850—1900 гг. — в 3 томах.]
 Van Dam T. A Postal History of Spain. — 1972. [История почты Испании: карты, конверты, почтовые отметки; от древних римлян до 1939 г.]
 Van Dam T. Billig’s Handbook on Postmarks. Vol. 13: The Postal Markings of Spain. — 1960. [Справочник Биллига по почтовым штемпелям.]

Ссылки